Tomates verdes fritos puede hacer referencia a:

 Tomates verdes fritos en el café de Whistle Stop (Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe), novela de 1987 de Fannie Flagg
 Tomates verdes fritos, adaptación cinematográfica de la novela (1991)
 Tomates verdes fritos#Banda Sonora, banda sonora
 Tomates verdes fritos (partitura), partitura original de Thomas NewmanTomates verdes fritos (comida) es un plato tradicional del sur de Estados Unidos.
 Tomates verdes fritos (álbum de Ricky Van Shelton)''', 2000